WV puede referirse a:

 WV, abreviatura de Virginia Occidental (West Virginia) en Estados Unidos.
 WV, código postal de Wolverhampton en Inglaterra.
 WV, prefijo de las tumbas egipcias correspondiente al Valle Occidental (West Valley) o de los Monos en el Valle de los Reyes.
 WV, código IATA correspondiente a una antigua aerolínea sueca, Swe Fly.
 WV, del software WavPack, que tiene la extensión .wv.
 WV, abreviatura del inglés Wikiviajes (Wikivoyage).